Такмичење у дисциплини скок увис у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2006. у Гетеборгу, је одржано 7. и 9. августа на стадиону Улеви.

Постигнути су један рекорда европских првенстава, један најбољи светски резултат сезоне, 2 лична рекорда и 1 најбољи лични резултат сезоне.

Земље учеснице 
Учествовале су 25 такмичарке из 14 земаља.

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама атлетичари су биле подељени у дви групе А са 12 и Б са 13 такмичара. Квалификациона норма је износила 2,28 метара. Норму нико није прескочио, а 13 такмичара се пласирало у финале према резултату (кв)

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 19. Европског првенства на отвореном 1934—2006.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Спољашње везе 
 Резултати на ЕАА

Скок увис
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном